Климе́нт Никола́евич Трубецко́й (род. 3 июля 1933 года, Москва) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор, специалист в области разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых, комплексного освоения недр и экологии горного производства. Академик РАН (1991), действительный член Академии горных наук и Нью-Йоркской академии наук.

Биография 
Родился 3 июля 1933 года в Москве в семье генерал-лейтенанта технических войск Николая Иустиновича Трубецкого.

В 1953-1955 годах, после окончания горно-металлургического техникума МВД СССР в Норильске, работал горным мастером, начальником промывочных приборов приисков «Южный» и «Красноармейский» Дальстроя Минцветмета СССР.

В 1955-1956 годах работал старшим техником, начальником Коркинского гидроизыскательного отряда института «Сибцветметпроект» Минцветмета СССР.

В 1961 году окончил Московский институт цветных металлов и золота им. М. И. Калинина, получив квалификацию горного инженера по разработке руд цветных металлов и начал трудовую деятельность в Институте горного дела имени А. А. Скочинского АН СССР в должности старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией теории открытой разработки месторождений.

В 1965 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук

В 1967 году был переведён в Сектор Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта,а в 1977 году - во вновь организованный институт ИПКОН АН СССР.

С 1987 по 2003 год возглавлял этот институт в качестве директора.

В 1981 году защитил диссертацию доктора технических наук.

В 1982 году решением ВАК ему присвоено звание профессора.

23 декабря 1987 года избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.

7 декабря 1991 года избран академиком Российской академии наук.

С 1996 по 2001 год являлся членом Президиума РАН.

С 2003 года — советник Президиума РАН.

Награды 
 Государственная премия РФ (1998) .
 Премии Правительства РФ (1999, 2002, 2008) 
 Премия Президента Российской Федерации в области образования (2000) 
 Премия имени Н. В. Мельникова РАН (2004)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1998) и III степени (2008)

Награды СССР 
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «Ветеран труда» (1985)
 Золотая медаль имени Н. В. Мельникова АН СССР (1989)
 Государственная премия СССР (1990)

Прочее 
 Демидовская премия (2013)

Примечания

Литература 
 Учёные ИГД им. А. А. Скочинского и развитие горной науки / Под ред. Ю. Л. Худина. — М. : Изд-во АГН, 1997. — 239 с. : ил.
 К. Н. Трубецкой. 2-е изд. М., 2002.

Ссылки 
 
 Академику Трубецкому Клименту Николаевичу — 80 лет!
 Книга о нём
 Видео церемонии награждения Демидовской премией
 Интервью 2014 года
 Интервью 2011 года

Учёные:Горное дело
Горные инженеры СССР
Персоналии:Угольная промышленность
Учёные:Промышленная безопасность
Учёные:ИГД им. А. А. Скочинского
Выпускники Московского государственного горного университета
Лауреаты премии имени Н. В. Мельникова
Преподаватели РГГРУ